Jin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fan Jin
 Qing Jin
 Xiao Hua Jin
 Xingsheng Jin
 Yue Xing Jin